Monestier kan syfta på:
 Monestier, Allier
 Monestier, Ardèche
 Monestier, Dordogne
 Le Monestier